Олена Бовіна була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши Мілагрос Секеру, яка знялася за рахунку 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2003